Posidonia – genere di piante acquatiche
 Posidonia – lamellibranco fossile
 Posidonia – antica città greco-romana
 Posidonia – traghetto varato nel 1980